I V Giochi mondiali militari si sono svolti in Brasile, a Rio de Janeiro, dal 16 al 24 luglio 2011.

Calendario

Medagliere

Note

Voci correlate 
 Giochi mondiali militari

Altri progetti

Collegamenti esterni